Untermarkt steht für:
 Untermarkt (Weidenberg), Ortsteil von Weidenberg, Markt im oberfränkischen Landkreis Bayreuth, Bayern

Untermarkt steht für folgende Plätze bzw. Straßen:
 Untermarkt (Freiberg) in Freiberg, Sachsen
 Untermarkt (Görlitz) in Görlitz, Sachsen
 Untermarkt (Murnau am Staffelsee) in Murnau am Staffelsee, Bayern
 Untermarkt (Wolfratshausen) in Wolfratshausen, Bayern